Jiading bezeichnet:

 den Stadtbezirk Jiading (嘉定区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
 die Großgemeinde Jiading (加定镇) des Autonomen Kreises Huzhu in Qinghai, Volksrepublik China, siehe Jiading (Huzhu)
 die Großgemeinde Jiading (嘉定镇) des Kreises Xinfeng in Jiangxi, Volksrepublik China, siehe Jiading (Xinfeng)
 den Bezirk Jiading (茄萣區) im Landkreis Kaohsiung der Republik China auf Taiwan, siehe Qieding (Kaohsiung)
 eine Regierungsperiode des chinesischen Kaisers Song Ningzong